

Поборово — село в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства
 Поборово — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства